Het is in al zijn verscheidenheid, een straatnaam in verschillende gemeenten in Nederland. In veel gevallen is de vernoeming naar een eerdere Rozenburg op dezelfde plaats. Deze vaak lange geschiedenis heeft vele variaties in de vorm en de spelling van de naam veroorzaakt.

Wegen met deze of vergelijkbare naam zijn:
 Rozenburglaan (Amsterdam): een straat in Amsterdam-Watergraafsmeer sinds 1965, vernoemd naar de buitenplaats Rozenburg uit 1642. De straat loopt met een bocht naar links vanaf de Kruislaan langs de Nieuwe Oosterbegraafplaats en Betondorp waarna de straat sinds 1988 na de Duivendrechtsebrug doorloopt in Duivendrecht tot de Randweg op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel.
 Rozenburglaan (Groningen): een straat in de Groningse stadswijk Buitenhof, vernoemd naar de boerderij Rozenburg aan de Peizerweg.
 Rozenburglaan (Rotterdam): een straat langs het Park Rozenburg in Rotterdam-Kralingen sinds 1912, vernoemd naar de Villa Rozenburg aan de Oudedijk.
 Roozenburglaan: een straat in de wijk Dauwendaele in Middelburg, vernoemd naar de buitenplaats van Huize Roozenburg.
 Rosenburglaan: een straat in Vlissingen
 Rosenburgherlaan: een straat in Voorschoten, die leidt naar park Rosenburgh en de begraafplaats Rosenburgh; vernoemd naar een voormalige buitenplaats
 Laan Rozenburg: een straat in Amstelveen

Straatnaam